Тибет: 
 Тибет - район Центральної Азії 
 Тибетське нагір'я - велике нагір'я в Центральній Азії 
 Тибет у Новий час (1642-1912) - період в історії, коли Тибет перебував під контролем династії Цін
 Тибет (1912-1951) - держава, що існувала з 1912 до 1951 роки 
 Тибетський автономний район - автономний район на заході КНР

Див. Також  
 Уряд Тибету у вигнанні 
 Рух за незалежність Тибету